Arcibiskupský palác je obvykle označení budovy, která sloužila či slouží jako sídlo či letní sídlo arcibiskupů. Často se používá vedle dalších označení pro danou budovu, jako jsou např. arcibiskupský zámek či arcibiskupství (které v tomto paláci může sídlit).

Některé známé arcibiskupské paláce:
 Letní arcibiskupský palác v Bratislavě – kdysi letní sídlo ostřihomských arcibiskupů, dnes sídlo Úřadu vlády Slovenské republiky
 Arcibiskupský palác v Neapoli – rezidence arcibiskupů neapolských
 Arcibiskupský palác v Olomouci – sídlo arcibiskupství a arcibiskupů olomouckých
 Arcibiskupský palác v Kašteli Sućurac – někdejší letní sídlo arcibiskupů splitsko-makarských
 Arcibiskupský palác v Košicích
 Arcibiskupský zámek Kroměříž – bývalé letní sídlo arcibiskupů olomouckých
 Arcibiskupský palác v Narbonne – bývalé sídlo narbonských biskupů a arcibiskupů
 Arcibiskupský palác v Praze – sídlo pražských arcibiskupů
 Arcibiskupský palác v Paříži – bývalé sídlo pařížských arcibiskupů
 Arcibiskupský palác ve Splitu – sídlo arcibiskupů splitsko-makarských
 Arcibiskupský palác v Trnavě – bývalé sídlo ostřihomských arcibiskupů
 Arcibiskupský palác v Uppsale – sídlo arcibiskupů švédské luterské církve
 Arcibiskupský palác v Záhřebu – sídlo záhřebských arciskupů